Bicken steht für:
 Bicken (Mittenaar), ein Ortsteil von Mittenaar in Hessen, Stammsitz des Adelsgeschlechts derer von Bicken
 Bicken (Boren), ein Ortsteil von Boren in Schleswig-Holstein
 Bicken (Adelsgeschlecht), ein hessisches Adelsgeschlecht

Bicken ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp der Alte von Bicken († 1485), Oberamtmann der Grafschaft Nassau-Dillenburg
 Philipp von Bicken († 1510), Amtmann zu Hohensolms und Königsberg, sowie Amtmann auf Schloss Friedewald
 Johann Adam von Bicken (1564–1604), Erzbischof und Kurfürst von Mainz und damit Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches
 Philipp Caspar von Bicken († 1687), erster Freiherr (Baron) von Bicken
 Friedrich Wilhelm von Bicken († 1732), Statthalter in Erfurt

Siehe auch:
 Bicken gen. Kesterburg